Dounkora peut désigner :
Dounkora, la localité située dans le département de Iolonioro au Burkina Faso,
Dounkora, la localité située dans le département de Nako au Burkina Faso.